Мечеть Шахидов () — суннитская мечеть, расположенная в столице Азербайджана, в городе Баку, на Аллее шахидов. Мечеть была построена в начале 1990-х при содействии властей Турции. Используется как официальная резиденция религиозных атташе посольства Турции. В 2009 году в связи с реконструкцией мечеть была временно закрыта. В 2016 году вновь открыта для верующих.

Архитектура мечети 
Мечеть относится к необычному для Апшерона типу турецких мечетей. На мечети на арабском и турецком языках написан 154-й аят из суры Аль-Бакара:

Примечания 

Азербайджано-турецкие отношения